Angermair ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Angermair (1580–1633), deutscher Bildhauer
 Jakob Angermair, deutscher Architekt und Hauptkonservator am Bayerischen Nationalmuseum
 Rupert Angermair (1899–1966), deutscher katholischer Moraltheologe und Fachbuchautor

Angermair ist der Ortsname von:
 Angermair (Gemeinde Straß), Ortsteil von Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Angermaier
 Angermayer
 Angermeier
 Angermeyer